SSB, är en förkortning av:

 SSB – engelska: Single Side Band, en modulationsmetod vid radiokommunikation, se enkelt sidband
 SSB – ett spårvägsbolag i Stockholm som var verksamt 1887-1918, se Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag
 SSB - en elektrifierad järnvägslinje mellan Malmö och Katrineholm, se Södra stambanan
 SSB – en fightingspelsserie där många av Nintendos kändaste spelfigurer medverkar, se Super Smash Bros. (spelserie)
 SSB – ett slagsmålsspel till Nintendo 64 från 1999, se Super Smash Bros.
 SSB – en sammanslutning av tredjeordensliknande karaktär av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, se Societas Sanctae Birgittae
 SSB – en byggnad och organisation i Stockholms stad, se Stockholms Stadsbibliotek
 SSB – en skandinavisk skola i Waterloo i Belgien, se Scandinavian School of Brussels
 SSB – ett protein som binder till enkla DNA-strängar, se Single strand binding protein
 SSB –  Norges officiella centrala statistikorgan, se Statistisk sentralbyrå